František Josias Sasko-Kobursko-Saalfeldský (25. září 1697, Saalfeld – 16. září 1764, Rodach) byl sasko-kobursko-saalfeldským vévodou.

Život 
Narodil se jako nejmladší syn vévody Jana Arnošta IV. Sasko-Kobursko-Saalfeldského a jeho druhé manželky Šarloty Johany Waldecko-Wildungenské.

V mládí František sloužil v císařské armádě.

Smrtí svých starších bratrů Viléma Fridricha (28. července 1720) a Karla Arnošta (30. prosince 1720) se stal po svém starším nevlastním bratrovi Kristiánovi Arnoštovi druhým v následnictví sasko-kobursko-saalfeldského vévodství.

Když se Kristián Arnošt v roce 1724 morganaticky oženil, požadoval František Josias, aby se stal jediným dědicem vévodství. Otcova poslední vůle (1729) jej však nutila vládnout společně s bratrem. V roce 1735 mu podpora sasko-meiningenské linie umožnila účinně vládnout samostatně nad Coburgem a smrt Kristiána Arnošta v roce 1745 z něj udělala jediného vévodu. Již v roce 1733 vyhlásil ve vévodství primogenituru, kterou však císař potvrdil až v roce 1747. V letech 1750 až 1755 vládl jako regent sasko-výmarského vévodství jménem nezletilého vévody Arnošta Augusta II.

Vévoda František Josias zemřel 16. září 1764 v Rodachu ve věku 66 let.

Manželství a potomci 
2. ledna 1723 se pětadvacetiletý František Josias v Rudolstadtu oženil s o tři roky mladší princeznou Annou Žofií, dcerou knížete Ludvíka Fridricha I. Schwarzbursko-Rudolstadtského. Manželé spolu měli osm dětí:

 Arnošt Fridrich Sasko-Kobursko-Saalfeldský (1724–1800), sasko-kobursko-saalfeldský vévoda, ⚭ 1749 Žofie Antonie Brunšvicko-Wolfenbüttelská (1724–1802)
 Johan Vilém Sasko-Kobursko-Saalfeldský (1726–1745)
 Anna Žofie Sasko-Kobursko-Saalfeldská (1727–1728)
 Kristián František Sasko-Kobursko-Saalfeldský (1730–1797)
 Šarlota Žofie Sasko-Kobursko-Saalfeldská (1731–1801), ⚭ 1755 Ludvík Meklenbursko-Zvěřínský (1725–1778), dědičný princ meklenbursko-zvěřínský
 Frederika Magdalena Sasko-Kobursko-Saalfeldská (1733–1734)
 Bedřiška Karolína Sasko-Kobursko-Saalfeldská (1735–1791), ⚭ 1754 markrabě Alexandr Braniborsko-Ansbašský (1736–1806)
 Fridrich Josias Sasko-Kobursko-Saalfeldský (1737–1815), rakouský vojevůdce, polní maršál, ⚭ 1789 Therese Stroffeck

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 25. září
Narození v roce 1697
Narození v Durynsku
Úmrtí 16. září
Úmrtí v roce 1764
Wettinové
Muži